Michael McDonald (zanger), Amerikaanse soulzanger
 Michael McDonald (atleet), Jamaicaans atleet
 Michael McDonald (1964), Amerikaanse acteur, regisseur, schrijver en komiek
 Michael McDonald (basketballer), Amerikaans basketballer